Hiroaki Sato peut désigner :
 un footballeur japonais né en 1932 ;
 un poète et traducteur japonais né en 1942 ;
 un catcheur japonais né en 1980, connu sous le nom d'Hikaru Sato.